Meyendorff är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Irene von Meyendorff (1916–2001), tysk skådespelerska 
 John Meyendorff (1926–1992), rysk-ortodox teolog
 Peter von Meyendorff (1796–1863), rysk diplomat

Tyska efternamn